Odoardo Farnese av Parma , född 1612, död 1646, var en monark (hertig) av Parma från 1622 till 1646.

Referenser 

Män
Födda 1612 
Avlidna 1646
Parmas regenter